Pelléas et Mélisande, un drama simbolista de Maurice Maeterlinck
 Pelléas et Mélisande, una òpera impressionista de Claude Debussy
 Pelléas et Mélisande, una suite de Gabriel Fauré
 Pelleas und Melisande, un poema simfònic d'Arnold Schönberg
 Pelléas et Mélisande, música incidental composta per Jean Sibelius

Vegeu també 
 Pelleas